Senoeseret I (ca. 1947 - 1911 v.Chr.), (ook Sesostris), Egyptische farao uit de 12e dynastie
 Senoeseret II (ca. 1879 - 1872 v.Chr.) (ook Sesostris), Egyptische farao uit de 12e dynastie
 Sesostris (Herodotus)
 Sesostris (geslacht), een geslacht van hooiwagens